Minga peut désigner :

Patronyme 
 Arben Minga (1959-2007), footballeur international albanais ;
 Noël Minga, dit Pépé, ancien footballeur international et entraîneur congolais.

Autres 
 Le Minga - ou Mink'a ou Minca - est une tradition sud-américaine de travail collectif à des fins sociales, parfois accompagnée d'une cérémonie festive.
 Le minga est une cérémonie rituelle de peuple amérindien.

Voir aussi 
 Munich (nom en bavarois de la ville : ).

Homonymie
Homonymie de patronyme